Hendīān kan syfta på följande platser:

Iran 

 Rūdkhāneh-ye Zohreh (vattendrag i Khuzestan, lat 30,07, long 49,51), 
 Hendījān (kommunhuvudort i Iran), Khuzestan, 

Robotskapade Iranförgreningar